Sternwarte Wien kann sich auf folgende astronomische Einrichtungen in Wien beziehen:

 Universitätssternwarte Wien, im Sternwartepark im 18. Wiener Gemeindebezirk Währing
 Kuffner-Sternwarte, eine Volkssternwarte in Wien-Ottakring
 Urania (Wien), ein Volksbildungshaus mit Sternwarte im ersten Wiener Gemeindebezirk in der Uraniastraße